

Geografia 
 Rota d'Imagna – comune italiano in provincia di Bergamo
 Rota Greca – comune italiano in provincia di Cosenza
 Rota – comune spagnolo
 Rota – isola dell'arcipelago delle Marianne
 Rota – nome medievale di Bagnoregio, in Lazio
 Rota o Castello di Rota – piccolo borgo nel comune di Tolfa, in Lazio

Persone 
 Amos Rota (1970) – ex mezzofondista italiano
 Andrea Rota (1553 circa–1597) – compositore italiano
 Battista Rota (1932-2018) – calciatore ed allenatore italiano
 Berardino Rota (1509-1575) – poeta napoletano
 Davide Rota (1959-2014) – scrittore e attore italiano
 Francesco Rota (1870-1957) – uomo politico italiano
 Giacomo Rota (1836-1889) – cantante triestino
 Gian-Carlo Rota (1932-1999) – matematico e filosofo italiano naturalizzato statunitense
 Giovan Battista Rota (...–1786) – storico italiano
 Giovanni Battista Rota (1834-1913) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Rota (1720-1792) – presbitero, letterato e poeta in bergamasco italiano
 Giuseppe Rota (1822-1865) – ballerino e coreografo italiano
 Giuseppe Rota (1836-1911) – compositore e maestro di canto italiano
 Giuseppe Rota (1860-1953) – ingegnere e generale italiano
 Giuseppe Rota (...–1880) – latinista italiano
 Italo Rota (1953) – architetto italiano
 Lazaros Rota (1997) – calciatore greco
 Lorenzo Rota (1818-1855), botanico italiano
 Lorenzo Rota (1995), ciclista su strada italiano
 Marco Rota (1942) – autore di fumetti italiano
 Martino Rota (1531-1586) – disegnatore e intagliatore su rame dalmata
 Nino Rota, all'anagrafe Giovanni Rota Rinaldi (1911-1979) – compositore italiano
 Pamela Rota (1975) – conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana
 Paola Rota (1968) – conduttrice televisiva italiana
 Pietro Rota (1805-1890) – arcivescovo italiano
 Pietro Rota (1846-1875) – economista italiano
 Sigismondo Brandolini Rota (1823-1908) – ecclesiastico italiano
 Simone Rota (1986) – calciatore filippino
 Vincenzo Rota (1703-1785) – letterato ed ecclesiastico italiano

Edifici 
 Palazzo Rota – edificio napoletano
 Monastero di Santa Caterina della Rota – Monastero di Radicondoli (Siena)
 Cisternino di Pian di Rota – costruzione storica di Livorno

Altro 
 Rota – cognome italiano
 Rota – vulcano del Nicaragua
 Tribunale della Rota Romana – tribunale della Curia Romana, noto come "Sacra Rota"
 Rota fiorentina – tribunale della repubblica di Firenze, noto precedentemente come "Consiglio di giustizia"
 Sacra Rota di Macerata - tribunale di Macerata istituito nel 1589
 Orto botanico Lorenzo Rota – orto botanico di Bergamo